Richard Kinon (1924-2004) est un réalisateur de télévision américain.
 Victor Kinon (1873-195), est un poète belge de langue française.

Dérivé 
  (1911-1985), fondateur des Narcotiques anonymes.
Patronyme anglais